Perryville (Alasca)
Perryville (Arkansas)
Perryville (Kentucky)
Perryville (Maryland)
Perryville (Missouri)

Veja também
Perrysville

Desambiguações de topônimos